Shahabad (Gulbarga), een plaats in de Indiase staat Karnataka
Shahabad (Hardoi), een plaats en gemeente in de Indiase staat Uttar Pradesh